Sara Isaksson kan syfta på:

Sara Isaksson (musiker) (1971–), en svensk musiker
Sara Turpin, tidigare Isaksson (1976–), en svensk skådespelare